

Voir aussi 
 Liste des wilayas d'Algérie
 Liste des wilayas d'Algérie par superficie
 Liste des wilayas déléguées d'Algérie
 Liste des codes téléphoniques des wilayas d'Algérie

Notes et références 

 Office National des Statistiques

Wilayas Algerie population
Wilayas population